VI puede referirse a:
 Seis, en la numeración romana;
 el siglo VI después de Cristo y el siglo VI antes de Cristo;
 el VI milenio después de Cristo y el VI milenio antes de Cristo;
 Vi, editor de texto;
 .vi, dominio superior geográfico de Islas Vírgenes de los Estados Unidos;
 Islas Vírgenes (Virgin Islands):
 Islas Vírgenes Británicas;
 Islas Vírgenes de los Estados Unidos; 
 Voetbal International, revista neerlandesa; o
 Nervio oftálmico, también llamado VI o V-I.

Siglas